Кутівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Кутівська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Кутівська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район